Il singolare degli Internazionali d'Italia 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alberto Mancini era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Andrej Česnokov.

Thomas Muster ha battuto in finale 6–1, 6–3, 6–1.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Internazionali d'Italia 1990